
On désigne par jeux d'enfants les jeux aux règles informelles, joués par les enfants le plus souvent sans animation ou surveillance adulte.

Par ailleurs, Jeux d'enfants ou Jeu d'enfants est le titres de plusieurs œuvres :

Littérature 
 Jeu d'enfant, nouvelle de science-fiction de William Tenn publiée en 1947.

Musique 
 Jeux d'enfants, ou petite suite d'orchestre écrite par Georges Bizet, basée sur la pièce pour piano à quatre mains Jeux d'enfants.

Cinéma 
 Jeux d'enfants, film de Jean Painlevé sorti en 1946 ;
 Jeux d'enfants, film russe avec Monika Yaru sorti en 1986 ;
 Jeu d'enfant, film de Tom Holland sorti en 1988 ;
 Un jeu d'enfants, film de Laurent Tuel sorti en 2001 ;
 Jeux d'enfants, film de Yann Samuell sorti en 2003 avec Marion Cotillard et Guillaume Canet.

Télévision

Téléfilm 
 Jeux d'enfants, téléfilm de Michel Leviant diffusé en 1993.

Épisodes de séries télévisées 

 Jeux d'enfants  est le titre du vingt-et-unième  épisode de la troisième saison de la série télévisée la Quatrième dimension.
 Jeux d'enfants est le titre du huitième épisode de la troisième saison de la série télévisée Dr House.

Manga 

 Jeux d'enfants, one shot de Q-ta Minami
 Jeux d'enfants, manga de Muneyuki Kaneshiro et Akeji Fujimura

Voir aussi 

 

Homonymie de titre